Draxler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Draxler (* 1953), deutscher Journalist
 Alois Draxler (1815–1865), österreichischer Opernsänger (Bass)
 Dorothea Draxler (* 1960), österreichische Kulturmanagerin, Pädagogin und Rundfunkmoderatorin
 Hans Draxler (1892–1953), österreichischer Politiker (SPÖ)

 Ilse Draxler (* 1942), österreichische Paläobotanikerin
 Josef Draxler (1813–1891), österreichischer Opernsänger (Bass)
 Josef Draxler (Sportfunktionär) (1921–2007), österreichischer Sportfunktionär
 Judith Draxler (* 1970), österreichische Schwimmerin
 Julian Draxler (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Draxler (1896–1972), österreichischer Jurist und Politiker
 Markus Draxler (* 1977), deutscher Eishockeyspieler
 Tanja Draxler-Zenz (* 1977), österreichische Entspannungspädagogin

Siehe auch:

 Traxler